2 miejscowości w Polsce: 
 Włochów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz 
 Włochów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków